Gratschow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pawlowitsch Gratschow (* 1984), russischer Eiskunstläufer
 Andrej Gratschow (* 1941), russischer Politiker und Publizist, ehemaliger Berater und Sprecher Michail Gorbatschows
 Boris Pawlowitsch Gratschow (* 1986), russischer Schachspieler
 Denis Walerjewitsch Gratschow (* 1992), russischer Badmintonspieler
 Jewgeni Igorewitsch Gratschow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Maxim Igorewitsch Gratschow (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Michail Gratschow (* 1988), russischer Automobilrennfahrer
 Oleg Stanislawowitsch Gratschow (* 1974), russischer Eishockeytorwart
 Pawel Sergejewitsch Gratschow (1948–2012), russischer Offizier und Politiker
 Rid Iossifowitsch Gratschow  (1935–2002), russischer Schriftsteller
 Wilhelm Gratschow (* 1982), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Hratschow